Tse ist der Familienname folgender Personen:
 David Tse, chinesisch-US-amerikanischer Elektroingenieur
 Nicholas Tse (* 1980), chinesisch-kanadischer Schauspieler und Sänger
 Rico Tse Yee Hin (* 2000), hongkong-chinesischer Sprinter
 Tse Bun (* um 1965), Badmintonspieler aus Hongkong
 Tse Ka Chun (* 1986), chinesischer Tischtennisspieler (Hongkong)
 Tse Ying Suet (* 1991), Badmintonspielerin aus Hongkong

Weitere Bedeutungen:
 Tse (Buchstabe), Bezeichnung des Schriftzeichens  aus dem arabischen Alphabet der paschtunischen Sprache

tse steht für:
 Tunesische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

TSE steht für:
 Technische Sicherheitseinrichtung für Kassensysteme
 Transmissible spongiforme Enzephalopathie, Sammelbegriff für durch Prionen übertragene Erkrankungen
 Test of Spoken English, Test zur Feststellung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit im Englischen
 Flughafen Astana in Kasachstan (IATA-Code)
 Verschiedene Börsen:
 Teheraner Börse
 Tokyo Stock Exchange
 Taiwan Stock Exchange
 Toronto Stock Exchange
 Tokyo Stock Exchange 2nd Section Index
 Handelshochschule Turku in Finnland
 Theologisches Seminar Ewersbach des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
 Thindy Storm Engine, 3D-Grafik-Engine, die eine Sound-Engine und eine Physik-Engine enthält
 Toulouse School of Economics,  Hochschule wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung
 Tribunal Superior Eleitoral, Oberstes Wahlgericht in Brasilien
 Trägerstaueffekt, unter anderem in Halbleiterventilen auftretender Effekt
 Raya Airways (ehemals Transmile Air Services), eine malaysische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Türk Standardları Enstitüsü, Institut für Türkische Normen
 TSE (Kurzfilm), Kurzfilm von Roee Rosen aus dem Jahr 2010
Tradespace Exploration, eine Methode zu Entscheidungsunterstützung in der Produktentwicklung

Siehe auch:

Abkürzung